L'adjectif dyonisien (ou dionysien, dionisien), éventuellement substantivé, qualifie ce qui est relatif au prénom Denis (ou Denys) ou à ses dérivés.

Histoire 
 On appelle hiérarchie dyonisienne (ou hiérarchies dyonisiennes) une forme de hiérarchie céleste introduite par Pseudo-Denys l'Aréopagite au . Plus généralement, l'adjectif dyonisien peut faire référence à ce mystique grec (« les écrits dyonisiens »).

Gentilé 
On désigne par Dyonisiens et Dyonisiennes les habitants :
 des localités dénommées  (avec ou sans un complément, comme Saint-Denis-d'Aclon, Saint-Denis-le-Ferment, Saint-Denis-sur-Richelieu) ;
 de Sainte-Adresse (une commune de Seine-Maritime, en France), en raison de son ancien nom, Saint Denis Chef de Caux.

Toponymie 
 L'adjectif dyonisien qualifie ce qui est relatif à une localité dénommée  (ou à Sainte-Adresse, cf. ci-dessus).
 L'adjectif séquano-dyonisien qualifie ce qui est relatif à la Seine-Saint-Denis, un département français.